Эстели:

 Эстели — город и муниципалитет в северо-западной части Никарагуа.
 Эстели — департамент в Никарагуа.